«Ивацевичи» — белорусский футбольный клуб из Брестской области из города Ивацевичи.

История 
Команда основана в 2010 году. Но в некоторых источниках указывается, что команда начала играть в чемпионате Брестской области с 2007 года. Один раз становилась серебренным призёром (2011) и 2 раза — бронзовым (2016, 2017). В 2017 году команда приняла участие в Кубке Белоруссии. В 2018 году клуб подал заявку на участие во Второй лиге и дебютировал во Второй лиге в том же году (17 мая), по итогам сезона занял 7-е место в турнирной таблице. В 2019 году занял 5-е место.

Состав команды на сезон 2019 

Согласно источнику soccer365.ru  и странице клуба Вконтакте

Главные тренеры 
Главный тренер

  Вадим Бяленка (2018—2019)

  Дмитрий Абакумов (2019 — )

Статистика выступлений 

В других источниках не указаны года 2008, 2010, 2015.

В 1998 году во Второй лиге принимала участие другая команда города — «Ивацевичидрев».

Примечания

Ссылки 
 Страница клуба Вконтакте 

Футбольные клубы Белоруссии
Ивацевичский район